24 км, 24-й киломе́тр — топоним в России и ближнем зарубежье.

Населённые пункты 
 24 км — населённый пункт (тип — ж/д казарма) в Кулундинском районе Алтайского края.
 24 км Горьковской железной дороги — посёлок в Волжском районе Республики Марий Эл.
 24 км — населённый пункт (тип — разъезд) в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 24 км — посёлок в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Участок 24 км, Участок 24 километр — посёлок в Заводоуковском районе Тюменской области.

Остановочные пункты железных дорог

Россия 
 24 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги. Код: 923212.
 24 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги. Код: 894325.
 24 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги. Код: 883848.
 24 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан. Код: 651811.
 24 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги. Код: 631042.
 24 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги. Код: 844735.
 24 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги. Код: 864245.
 24 км — остановочный пункт Московской железной дороги. Код: 203119.
 24 км — остановочный пункт Московской железной дороги. Код: 200712.
 24 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги. Код: 050570.
 24 км — наименование остановочного пункта Заболотная Свердловской железной дороги. Код: 784131.
 24 км — остановочный пункт Северной железной дороги. Код: 289228.
 24 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги. Код: 437846.
 24 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги. Код: 815427.

Украина 
 24 км — наименование остановочного пункта Обрий Южной железной дороги до 2011 года. Код: 440548.

Донбасс
Неподконтрольная Украине территория, рассматриваемая ею как часть страны, де-факто Донецкая Народная Республика
 24 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги. Код: 491658.
 24 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги. Код: 493066.
 24 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги. Код: 505418.

См. также 
 Разъезд 24 км

Примечания